Santa Colomba ima više značenja:
 Santa Colomba, Pisa
 Santa Colomba, Siena